Pałac Czartoryskich w Lublinie
 Pałac Czartoryskich w Puławach
 Pałac Potockich, Czartoryskich w Warszawie
 Pałac w Sieniawie
 Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie